Josef Kiechl ist der Name folgender Personen:

* Josef Kiechl (Bildhauer) (1757–1829), österreichischer Bildhauer und Erzgießer
 Josef Kiechl (Maler) (1807–1838), österreichischer Maler